Соревнования в прыжках в длину у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1999 года прошли 28 августа.

Призёры

Финал 

AR — рекорд континента, PB — личный рекорд, SB — лучший результат в сезоне.

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1999